Seleukeia (altgriechisch Σελεύκεια; lateinische Umschrift Seleucia; auch Seleukia) bezeichnet eine Reihe von antiken Orten und Städten, die von Griechen nach dem Zusammenbruch des Alexanderreiches im Wesentlichen im Diadochen- und späteren Teilkönigreich der Seleukiden neu gegründet, wiederbegründet und zugleich umbenannt oder aber hellenisiert worden sind. Mindestens fünf Städte gehen namentlich unmittelbar auf Seleukos I. zurück. 

 Seleukeia am Tigris, siehe Seleukeia-Ktesiphon (in parthischer Zeit zusammengewachsene Doppelhauptstadt)
 Seleukeia Tralleis, siehe Tralleis (Karien, Kleinasien, heute Türkei)
 Seleukeia (Pisidien) (Kleinasien, heute Türkei)
 Seleukeia (Pamphylien) (Kleinasien, heute Türkei)
 Seleukeia am Kalykadnos, dem heutigen Göksu (Kilikien, später Seleukeia in Isaurien, heute Silifke oder Selefke, Türkei)
 Seleukeia Mopsuestia, siehe Mopsuestia (Kilikien, Kleinasien, heute Türkei)
 Seleukeia Pieria, Hafen von Antiochia am Orontes (Syrien, heute Türkei)
 Seleukeia (Palästina) (heute Syrien)
 Seleukeia Abila in Palästina (heute Jordanien), siehe Abila
 Seleukeia Apamea, siehe Zeugma (Stadt) (heute Türkei)
 Seleukeia Susiana, siehe Seleukeia am Hedyphon, im heutigen Westen des Iran
 Seleukeia am Eulaios, siehe Susa (heute Iran)
 Seleukeia ad Belum, siehe Suqailabiyya, in Syrien nahe Apameia am Orontes

Davon abgeleitet bezeichnet Seleukeia:

 Titularerzbistum Seleucia Pieria
 Titularerzbistum Seleucia in Isauria
 Titularbistum Seleucia Ferrea

 (selten) einen weiblichen Vornamen. Belegt ist für die Zeit um 404 n. Chr. Seleukeia aus Caesarea in Kappadokien als Unterstützerin des Johannes Chrysostomos.